Aschinger steht für:

 Aschinger, Gastronomiebetrieb in Berlin

Aschinger ist der Familienname folgender Personen:

 August Aschinger (1862–1911), deutscher Unternehmer
 Fritz Aschinger (1894–1949), deutscher Gastronom